Михаи́л Аки́мов: Акимов, Михаил Владимирович (род. 1992) — российский шоссейный велогонщик.
 Акимов, Михаил Григорьевич (1847—1914) — российский государственный деятель, министр юстиции.
 Акимов, Михаил Ильич (1918—1977) — советский лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 
 Акимов, Михаил Фёдорович (1884—1914) — чувашский журналист и писатель
 Акимов, Михаил Филиппович (род. 1895) — советский писатель, драматург, театральный деятель.

Примечания